Емилио Портес Хил има више значења:

 Емилио Портес Хил (Номбре де Диос), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Емилио Портес Хил (Сан Фелипе дел Прогресо), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Емилио Портес Хил (Санто Томас Окотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Емилио Портес Хил (Окојукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Емилио Портес Хил (Сан Николас Буенос Аирес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Емилио Портес Хил (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Емилио Портес Хил, Агва Бланка (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Емилио Портес Хил, Ла Глорија (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Емилио Портес Хил (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Емилио Портес Хил, Сан Фелипе (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Емилио Портес Хил (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Емилио Портес Хил (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Емилио Портес Хил, Катарина Запата (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику